Le stade de Baradel est un stade situé à Aurillac, en France.

Présentation 
Il a une capacité de 1 500 places. Il est le stade du club de football de l'Aurillac FCA.

Références

Liens externes 
 

Baradel
Baradel
Baradel